

Geografia
 Wycliffe – villaggio nel nord est dell'Inghilterra.
 Wycliffe – quartiere di Modesto, California.

Onomastica
 Wycliffe è un nome di persona maschile.

Televisione
 Wycliffe – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1994 al 1998.